Knoppix (произносится «кно́ппикс») — дистрибутив операционной системы семейства GNU/Linux. Один из первых LiveCD-дистрибутивов, основанных на Debian. Knoppix разрабатывается Клаусом Кноппером и сообществом Knoppix. На оптическом диске Knoppix хранится более 2 Гб (в DVD-версии — около 10 Гб) сжатого программного обеспечения, которое распаковывается автоматически по мере необходимости и на лету. Когда программы запускаются, они загружаются и удаляются из ОЗУ.
Несмотря на то, что Knoppix предназначен для загрузки с CD/DVD, присутствует возможность установки и на жёсткий диск компьютера. Также есть возможность установки на сменные и SSD-накопители. Начиная с версии 9.1 CD-версия снова выпускается. Каждая редакция распространяется на немецком и английском языках. 

KNOPPIX содержит в основном бесплатное и открытое программное обеспечение, но также включает некоторое проприетарное ПО (на определенных условиях).

Использование 
Knoppix используется при необходимости восстановления нарушенной функциональности других операционных систем, в качестве операционной системы для презентаций программного обеспечения, в образовательных или ознакомительных целях.

Состав дистрибутива Knoppix 
 Графическая среда — по умолчанию LXDE, но доступны KDE, а также GNOME и Xfce4(начиная с версии 9.2).
 Пакет офисных приложений — LibreOffice, ранее OpenOffice.org.
 Программы для работы в Интернете.
 Программы воспроизведения и записи мультимедиа.
 Игры.
 Утилиты для администратора.
 Программное обеспечение для сервера.
 Среда разработки программ.

Минимальные системные требования 
Здесь приведены минимальные требования Knoppix:
 Intel/AMD-совместимый процессор (i686 или лучше). 64-битная версия ядра для поддержки процессоров amd64  и памяти более 4 Гб (x86_64).
 Привод CD-ROM (до версии 7.2 и старше, с версии 9.1.0 и новее) или DVD-ROM, а также съёмный накопитель для установки
 Рекомендуется 2 Гб ОЗУ для продуктивной работы.
 32-битная архитектура пакетной базы. Гибрид с 64-битным ядром. 
 Стандартная SVGA-видеокарта.
 Мышь и клавиатура.

Версии 
A.D.R.I.A.N.E.(справочная аудиореализация рабочего стола и сетевого окружения) — упрощенная текстовая оболочка Knoppix со звуковым сопровождением(используется Orca).

Список основных выпусков Knoppix:

Ежегодно, Knoppix представляется на hi-tech выставках (предлагается записать на флэшку прямо на стенде), таких, как Cebit и Linux-tag, а также в Linux-журналах. Такие версии не доступны для общего пользования. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-22 году подобные выставки перешли в онлайн режим.

Дистрибутивы GNU/Linux, основанные на Knoppix 

Chrome X — русская редакция, направленная на работу с вычислительным облаком
Damn Small Linux
DreamLinux, бразильский дистрибутив
Kali Linux

, дистрибутив для музыкантов
, дистрибутив предназначенный для научного сообщества
, для численного и количественного анализа
PelicanHPC, дистрибутив для построения кластеров

Примечания

Ссылки 
 
 Knoppix Documentation Wiki
 Установка KNOPPIX на USB Flash Drive — Меню -> knoppix -> Install KNOPPIX on Flash Drive(«Установка KNOPPIX на сменный носитель»)
KNOPPIX на DistroWatch

Дистрибутивы семейства Knoppix
Live CD
Свободное программное обеспечение для людей с нарушением зрения
LiveDistro